Narodi svijeta LJ

Ljubibratići, crnogorsko pleme.
Ljubotinj, crnogorsko pleme

Narodi svijeta M

narodi